Фа́био Кольто́рти (; 3 декабря 1980, Кринс) — швейцарский футболист, вратарь. Выступал в сборной Швейцарии.

Карьера

Клубная 
Выступал за молодёжную команду клуба «Кринс» с 1997 по 1999 год, после чего перешёл в основной состав клуба. За время, проведённое в «Кринс», он защищал ворота всего в двенадцати матчах. В 2001 году перебрался в клуб «Шаффхаузен». В этом клубе он также провёл два года, но провёл их более активно: шестьдесят один матч ворота клуба находились под его защитой.

В 2003 году Фабио покинул «Шаффхаузен» и перешёл в «Тун». За ставшие уже привычными два года, он провёл пятьдесят восемь матчей.

В 2005 году он заключил контракт с клубом «Грассхоппер». И здесь он играл в течение двух лет. Выходил на поле в семидесяти пяти матчах.

10 апреля 2007 года Кольторти перебрался в Испанию, заключив контракт с сантадерским «Расингом». Сумма трансфера составила 1 млн евро. Его дебют в Примере был омрачен поражением от «Севильи» со счетом 1:4.

После выступлений в Испании Фабио вернулся в Швейцарию, в «Лозанну». В апреле 2012 года в матче чемпионата против «Янг Бойз» Колторти сломал мизинец, но с забинтованным пальцем остался в воротах и доиграл матч до конца.

В 2012 году Кольторти перешёл в клуб немецкой региональной лиги «РБ Лейпциг», с которым за несколько лет поднялся в Бундеслигу. Он был основным вратарём клуба до 2016 года, когда из-за травмы был вынужден уступить место в основном составе Петеру Гулачи. После возвращения в строй довольствовался ролью второго вратаря, а с приходом в клуб своего соотечественника Ивона Мвого стал лишь третьим претендентом на место в воротах. Летом 2018 года Кольторти объявил о завершении игровой карьеры.

В сборной 
В составе сборной Швейцарии Фабио принимал участие в чемпионате мира 2006 года. Должен был он принимать участие и в чемпионате Европы 2008 года, но в последний момент из-за травмы был заменён на Элдина Якуповича.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футбольные вратари-бомбардиры
Футболисты Швейцарии
Игроки ФК «Кринс»
Игроки ФК «Шаффхаузен»
Игроки ФК «Тун»
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Расинг» Сантандер
Игроки ФК «Лозанна»
Игроки ФК «РБ Лейпциг»
Игроки сборной Швейцарии по футболу